Belair steht für:

 Belair (Fluggesellschaft), ehemalige Schweizer Fluggesellschaft
 Klinik Belair, Schaffhausen

Belair ist Name folgender Personen:
 Bianca Belair (* 1989), US-amerikanische Wrestlerin

Belair  ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Belair (Florida), im Leon County
 Belair (Georgia), im Richmond County
 Belair (Louisiana), im Plaquemines Parish
 Belair (North Carolina), im Cumberland County
 Belair (South Carolina), im Lancaster County
 Belair (Tennessee), im Hamblen County

in Australien:
 Belair (South Australia)

in Grenada:
 Belair (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada

in Luxemburg:
 Belair (Luxemburg), Stadtteil von Luxemburg

Siehe auch:
 Bel Air
 Bel-Air
 Bellair
 Bellaire